Ксанф, Ксант (): в древнегреческом языке означало «жёлтый, светло-золотистый». Слово не имеет индоевропейской этимологии и сопоставляется с этрусским замфи («золотой»).
 В древнегреческой мифологии:
 Ксанф — сын Египта (см. Египтиады).
 Ксанф — царь Фив, сын Птолемея.
 Ксанф — царь Лесбоса, сын Триопа.
 Ксанф — сын Фенопса. Из Троады.
 Ксанф — сын Эриманфа. Из Аркадии.
 Ксанф — с Крита.
 Ксанф — один из сыновей Пана.
 Ксанф — из Самоса (см. Самос).
 Ксанф — из Термеры.
 Ксанф — речной бог, упомянутый в «Илиаде» (другое название: Скамандр).
 Ксанф (, «гнедой») — один из коней в упряжке колесницы Ахилла.
 Ксанф — конь Гектора.
 Ксанф — конь фракийца Диомеда.
 Ксанф — конь Эрехтея.
 Ксанф — месяц у македонян, названный по имени героя.
 Ксанф — река в греческой области Ликия;
 Ксанф — крупнейший город Ликии, на берегу одноимённой реки;
 В истории Греции:
 Ксанф — древнегреческий философ, сын скептика Тимона и последователь его воззрений (III век до н. э.), по легенде — хозяин раба Эзопа;
 Ксанф — древнегреческий поэт-лирик;
 Ксанф — древнегреческий историк;
 Ксанф (серия романов) — цикл произведений в жанре фэнтези принадлежащих перу Пирса Энтони.
 Ксанф — демон высшего порядка Иксанаэнный из цикла фэнтезийных романов про волшебный мир Ксанф, является источником магии последнего.
 (4544) Ксанф — околоземный астероид из группы аполлонов, который пересекает орбиту Земли и в афелии близко подходит к орбите Марса.

Примечания